Randolph – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Randolfo

Geografia

Randolph – città della Contea di Riley, Kansas
Randolph – città della Contea di Fremont, Iowa
Randolph – città della Contea di Kennebec, Maine
Randolph – città della Contea di Norfolk, Massachusetts
Randolph – città della Contea di Dakota, Minnesota
Randolph – villaggio della Contea di Clay, Missouri
Randolph – città della Contea di Cedar, Nebraska
Randolph – città della Contea di Coos, New Hampshire
Randolph – township della Contea di Morris, New Jersey
Randolph – città della Contea di Cattaraugus, New York
Randolph – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
Randolph – capoluogo della Contea di Rich, Utah
Randolph – città della Contea di Orange, Vermont
Randolph – città della Contea di Columbia e della Contea di Dodge, Wisconsin

Persone
Alex Randolph – autore di giochi statunitense
Anthony Randolph – cestista statunitense naturalizzato sloveno
Asa Philip Randolph – sindacalista e attivista statunitense
Barbara Randolph – cantante e attrice statunitense
Beverley Randolph – politico statunitense
Boots Randolph – sassofonista e compositore statunitense
Charles Randolph – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Darren Randolph – calciatore irlandese
Edmund Randolph – politico statunitense
Jane Randolph – attrice statunitense
John Randolph – attore statunitense
John Randolph – politico e diplomatico statunitense
John Randolph, III conte di Moray – nobiluomo scozzese
Leo Randolph – ex pugile statunitense
Levi Randolph – cestista statunitense
Lillian Randolph – attrice, doppiatrice e cantante statunitense
Mary Randolph – scrittrice statunitense
Mike Randolph – calciatore statunitense
Peyton Randolph – politico statunitense
Shavlik Randolph – cestista statunitense
Thomas Randolph, I conte di Moray – nobiluomo scozzese
Thomas Randolph – poeta e drammaturgo inglese
Zach Randolph – cestista statunitense